Il Gruppo IV della Zona Americana (Americas Zone) è il quarto livello di competizione della Zona Americana, una delle tre divisioni zonali della Coppa Davis 2011.
Prima della competizione si sono ritirate le seguenti squadre:,  e

Squadre partecipanti

La classifica viene stilata in base ai seguenti criteri: 1) Numero di vittorie; 2) Numero di partite giocate; 3) Scontri diretti (in caso di due giocatori pari merito ); 4) Percentuale di set vinti o di games vinti (in caso di tre squadre pari merito ); 5) Decisione della commissione.

Risultati

Trinidad e Tobago vs. Isole Vergini Americane

Panama vs. Isole Vergini Americane

Panama vs. Trinidad e Tobago

Classifica

Verdetti

 e  qualificate al Gruppo III del 2012.

Collegamenti esterni

Coppa Davis 2011